Секирино — название населённых пунктов в России:

 Секирино — деревня в Кирилловском районе Вологодской области.
 Секирино — деревня в Харовском районе Вологодской области.
 Секирино — деревня в Данковском районе Липецкой области, Баловнёвский сельсовет.
 Секирино — деревня в Данковском районе Липецкой области, Спешнево-Ивановский сельсовет.
 Секирино — деревня в Тербунском районе Липецкой области.
 Секирино — деревня в Зарайском районе Московской области.
 Секирино — деревня в Наро-Фоминском районе Московской области.
 Секирино — деревня в Ступинском районе Московской области.
 Секирино — село в Скопинском районе Рязанской области.
 Секирино — деревня в Калининском районе Тверской области.